Molène est un nom propre français breton qui peut faire référence à :

Étymologie 
Molène est un toponyme français issu du breton « Molenez », de moal, « chauve », et enez, « île », moal enez signifiant « l'île chauve, sans arbres ».

Toponyme 

 Archipel de Molène, archipel breton constitué de 19 îles et îlots situé dans le Finistère, partagé entre les communes d'Île-Molène et du Conquet ;
 Molène, île de la mer d'Iroise, dans le département français du Finistère, qui donne son nom à l’archipel de Molène et à la commune d'Île-Molène ;
 Molène, îlot face au port de Trébeurden dans le département des Côtes-d’Armor ;
 Île-Molène, commune française du département du Finistère.

Botanique 
 la Molène, genre de plantes de la famille des scrofulariacées comprenant plusieurs espèces :
 la Molène blattaire
 la Molène à fleurs denses
 la Molène de Phénicie
 la Molène faux Phlomis

Zoologie 
 Bombyx de la molène, lépidoptère.

Notes et références